Чэнь Цзин:
 Чэнь Цзин (род. 1975) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Чэнь Цзин (род. 1968) — китайская и тайваньская теннисистка (настольный теннис), олимпийская чемпионка.